Jan Pesman (schaatser), Nederlands langebaanschaatser en olympisch deelnemer
 Jan Pesman (architect), Nederlands architect, bestuurder, ingenieur en onderwijzer